Залесов — фамилия. Известные носители:
 Залесов, Николай Гаврилович (1828—1896) — генерал.
 Залесов, Павел Николаевич (род. 1966) — политик, мэр Серпухова.
 Залесов, Поликарп Михайлович (1772—1837) — специалист по горному делу.
 Залесов, Прохор Денисович (1914—1981) — Герой Советского Союза.

 Залесова, Елизавета Николаевна (1856—1924) — русская писательница, драматург, врач.